

Cinema
Tornando a casa (Coming Home) – film diretto da Hal Ashby (1978)
Tornando a casa – film diretto da Vincenzo Marra (2001)
Tornando a casa –  film argentino del 2019 diretto da Ricardo Preve

Radio
 Tornando a casa – programma radiofonico quotidiano in onda dal lunedì al venerdì su Radiouno e condotto da Enrica Bonaccorti tra il 2007 e il 2012